Nepal er opdelt i 75 distrikter, der lokalt betegnes district, zilla eller जिल्ला (nepali). Disse 75 distrikter er grupperet inden for 14 zoner og 5 udviklingsregioner. Hvert distrikt udgør en politisk samt økonomisk og planlægningsmæssig administrativ enhed, der på mange måder kan sammenlignes med de tidligere danske amter, tilknyttet en lang række kommunale beføjelser og ansvarsområder.

Kort over Nepals opdeling i distrikter, zoner og udviklingsregioner 

De enkelte distrikters numre relaterer sig til den efterfølgende oversigt over alle 75 distrikter. I oversigten findes de mest betydningsfulde generelle informationer om alle distrikter med hensyn til areal, folketal, m.m.

Oversigt over alle distrikter i Nepal